koferdam w stomatologii
 koferdam w hydrotechnice
 koferdam w okrętownictwie